

Patronymes 
Koulikov (masculin ; ) ou Koulikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Koulikov 
 Dmitri Koulikov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Koulikov (1967-), politologue et journaliste russe.
 Evgueni Koulikov (1950-), patineur de vitesse soviétique.
 Ivan Koulikov (1875-1941) peintre russe et soviétique.
 Slava Koulikov (1978-), joueur de hockey sur glace anglais et ukrainien.
 Viktor Koulikov (1921-2013), officier soviétique.

Koulikova 
 Iekaterina Koulikova (1968-), athlète russe, spécialiste du 400 mètres.
 Natalia Koulikova (1982-), joueuse de volley-ball russe.

Patronyme russe